Garden City (Alabama), localitat estatunidenca a l'estat d'Alabama
 Garden City (Carolina del Sud), localitat estatunidenca a l'estat de Carolina del Sud
 Garden City (Colorado), localitat estatunidenca a l'estat de Colorado
 Garden City (Dakota del Sud), localitat estatunidenca a l'estat de Dakota del Sud
 Garden City (Geòrgia), localitat estatunidenca a l'estat de Geòrgia
 Garden City (Idaho), localitat estatunidenca a l'estat d'Idaho
 Garden City (Kansas), localitat estatunidenca a l'estat de Kansas
 Garden City (Michigan), localitat estatunidenca a l'estat de Michigan
 Garden City (Missouri), localitat estatunidenca a l'estat de Missouri
 Garden City (Nova York), localitat estatunidenca a l'estat de Nova York
 Garden City (Utah), localitat estatunidenca a l'estat de Utah
 Garden City Park, localitat estatunidenca a l'estat de Nova York
 Garden City South, localitat estatunidenca a l'estat de Nova York